Possessions bezeichnet:

 Possessions (Film), französischer Film von 2011
 Possessions (Kurzfilm), japanischer Kurzfilm von 2012

Siehe auch:
 Possession